PWB est un sigle pouvant signifier :
Printed Wiring Board, abréviation anglaise employée dans certains manuels techniques pour désigner une carte de circuit imprimé en remplacement de PCB (pour Printed Circuit Board en anglais) plus fréquemment utilisé ;
Prague-Varsovie-Berlin, l'un des parcours pour la course de la paix ;
Programmer's Work Bench (littéralement la table de travail des programmeurs en français), l'une des premières versions du système d'exploitation UNIX.